Gabriel Rongier (1921-1991), monteur français ;
 Jeanne Rongier (1852-1929), artiste peintre française ;
 Jeanne Rongier (1917-2009), monteuse française ;
 Pierre Rongier (1912-1989), magistrat français ;
 Sébastien Rongier (1970-), écrivain français ;
 Valentin Rongier (1994-), footballeur français.